Le championnat du monde de squash 1984 est l'édition 1984 du championnat du monde qui se déroule du 28 novembre au 3 décembre 1984 à Karachi.
Jahangir Khan gagne son  titre de champion du monde consécutif en battant Qamar Zaman en finale en 32 minutes sous les yeux de son père Roshan Khan, le vainqueur du British Open 1957.

Têtes de série

Premier tour

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Squash au Pakistan
 Championnats du monde de squash

1984
Squash masculin
Squash masculin 1984
Monde masculin 1984
Monde masculin
Sport en novembre 1984
Sport en décembre 1984
Sport au Pakistan en 1984